«Тарзан» () — американский анимационный музыкальный приключенческий фильм 1999 года, созданный студией Walt Disney Feature Animation и выпущенный студией Walt Disney Pictures. Это 37-й мультфильм, снятый студией, и десятый и последний выпущенный в эпоху Ренессанса «Диснея». Мультфильм основан на романе Эдгара Райса Берроуза «Тарзан. Приёмыш обезьяны», которая является первой анимационной крупной экранизацией романа. Режиссёрами фильма выступили Кевин Лима и Крис Бак (в его полнометражном режиссёрском дебюте), продюсером — Бонни Арнольд по сценарию Тэба Мёрфи, Боба Цудикера и Нони Уайта. Главные роли озвучивали Тони Голдуин, Минни Драйвер, Гленн Клоуз, Рози О’Доннелл, Брайан Блессид, Лэнс Хенриксен, Уэйн Найт и Найджел Хоторн.

Предварительное производство мультфильма началось в 1995 году, когда Лима был выбран режиссёром, а Бак присоединился к нему в том же году. После первого черновика сценария Мерфи Цудикер, Уайт и Дэйв Рейнольдс были привлечены для реконструкции третьего акта и добавления дополнительного материала к сценарию. Английский музыкант Фил Коллинз был нанят для сочинений и записи песен, интегрированных с музыкой Марка Манчины. Тем временем производственная команда отправилась в исследовательскую поездку в Уганду и Кению, чтобы изучить горилл. Анимация фильма сочетает в себе 2D-анимацию с широким использованием компьютерных изображений, и мультфильм был сделан в Калифорнии, Орландо и Париже, а новаторская программная система компьютерной анимации «Deep Canvas» в основном использовалась для создания трёхмерных фонов.

Премьера мультфильма состоялась в театре Эль-Капитан в Лос-Анджелесе 12 июня 1999 года, в широкий прокат мультфильм вышел 16 июня. Он получил положительные отзывы от критиков, которые похвалили его озвучивание, музыку, анимацию и сцены боёв. При производственном бюджете в 130 миллионов долларов (на тот момент самым большим среди рисованных мультфильмов до «Планеты сокровищ»), фильм заработал 448,2 миллиона долларов по всему миру, став пятым самым кассовым фильмом 1999 года, вторым самым кассовым мультфильмом 1999 года после «Истории игрушек 2» и первым мультфильмом Disney, занявшим на первом месте в североамериканском прокате со времен «Покахонтас». Он получил премию «Оскар» за лучшую песню («You’ll Be in My Heart»). Фильм привел ко многим производным работам, таким как бродвейский мюзикл, мультсериал и два продолжения, «Тарзан и Джейн» и «Тарзан 2».

Сюжет 
В конце 1880-х годов у берегов Африки происходит кораблекрушение, в результате которого спасается молодая пара с маленьким сыном, они поселяются в джунглях и строят хижину из остатков корабля. В это время у горилл Керчака и Калы от лап леопарда Сабор погибает маленький сын («Two Worlds»). На следующий день Кала попадает в хижину родителей мальчика и спасает его от Сабор, который также убил его родителей. Кала относит мальчика к гориллам и становится его матерью, несмотря на раздражение Керчака. Кала называет мальчика «Тарзан» («You’ll Be in My Heart»).

Проходит несколько лет. Тарзан сдружился с молодой гориллой Теркиной (уменьшительное — «Терк») и слоном Тантором («Son of Man»), хотя физически он слабее остальных животных и ему трудно соревноваться с ними. Масла в огонь подливает Керчак, который почти не скрывает своей ненависти к мальчику. Однако Тарзан не сдается и вырастает сильным и ловким мужчиной с поразительными навыками акробата. Когда на группу в очередной раз нападает Сабор, Тарзан убивает его, завоевав себе огромный авторитет и славу в стае, но у Керчака — лишь неохотное уважение.

Внезапно в джунглях появляются люди: профессор Архимед Портер с дочерью Джейн, прибывшие в Африку в поисках горилл. Их сопровождает охотник Клейтон. Тарзан спасает Джейн от стаи разъярённых бабуинов. Керчак предупреждает горилл, что от людей необходимо держаться подальше, хотя Тарзан протестует, полагая, что никакой угрозы нет. Он тайно возвращается к Джейн, встречается с профессором Портером и Клейтоном и знакомится с миром людей («Strangers Like Me»); тем не менее, Тарзан отказывается выдавать местоположение горилл. Через несколько дней из Англии приплывает судно, чтобы забрать Джейн с отцом. Тарзан очень горюет: он не хочет расставаться с Джейн, так как влюбился в неё, чем пользуется Клейтон, требующий показать горилл. Тарзан придумывает план, как отвлечь Керчака и провести людей к гориллам, но Керчак всё-таки появляется. Тарзан становится изгоем в среде горилл. После этого Кала наконец открывает ему правду об его происхождении, и ему ничего не остаётся, кроме как отплыть с людьми в Англию.

Но на корабле Клейтон неожиданно поднимает мятеж и берет всех в плен, заявляя, что хочет переловить горилл и продать на чёрном рынке. Тантор и Терк помогают Тарзану выбраться. Во время ловли горилл Клейтон смертельно ранит Керчака. Тарзан вступает с Клейтоном в схватку, в результате которой Клейтон погибает. Тарзан и гориллы оплакивают Керчака, который делает Тарзана своим наследником и наконец признаёт его сыном.

Джейн и профессор Портер готовятся к возвращению в Англию, но в итоге принимают решение остаться с Тарзаном в джунглях, сменив их прежнюю одежду на более удобные набедренные повязки как у Тарзана. А капитан говорит в Англии, что потерял их в джунглях («Two Worlds Reprise»).

Роли озвучивали

Саундтрек

Примечания

Ссылки 

 
 «Tarzan: An Original Walt Disney Records Soundtrack» на All Music Guide

Рисованные мультфильмы США 1999 года
Полнометражные мультфильмы студии Walt Disney
Тарзан (мультфильмы)
Фил Коллинз
Фильмы Кевина Лимы
Мультфильмы Ренессанса Диснея
Мультфильмы Walt Disney Animation Studios
Фильмы по сценариям Тэба Мёрфи
Фильмы по сценариям Боба Цудикера
Фильмы по сценариям Нони Уайт
Мультфильмы по сценариям Барни Мэттинсона